Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Luciano Darderi e Andrea Vavassori con il punteggio di 6–4, 7–6(5).

Teste di serie 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (campioni)
  Luciano Darderi /  Andrea Vavassori (finale)

  Ruben Gonzales /  Fernando Romboli (quarti di finale) 
  Orlando Luz /  Marcelo Zormann (semifinale)

Wildcard 

  Daniel Antonio Núñez /  Sebastián Santibáñez (semifinale)

  Benjamín Torres /  Nicolás Villalón (primo turno)

Alternate 

  Wilson Leite /  José Pereira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Viña del Mar Challenger 2023